Brygga kan syfta på:

 Brygga – ett däck som står på pelare vid en strand
 Brygga (datorteknik) – kopplar samman olika nätsegment (LAN) i paketförmedlade nätverk (typiskt TCP/IP nätverk) på lager 2 i OSI-modellen
 Trådlös brygga – en teknisk lösning med vars hjälp det går att ansluta två enheter som vanligtvis kommunicerar via datornätverk
 Brygga (designmönster) – ett designmönster som används inom programvaruutveckling
 Brygga (kroppsställning) – en kroppsställning där man står med ryggen nedåt, stödd på fötterna, och antingen på händer, skuldror eller huvud
 Brygga (musik) – en musikalisk term
 H-brygga – en elektronisk krets som möjliggör att en spänning kan påläggas över en last i endera riktningar
 Hjärnbryggan – en del av hjärnan
 Kommandobrygga – den plats från vilken ett fartyg manövreras
 Ombordstigningsbrygga – en övertäckt brokorridor som ansluter en flygplatsterminals utgång (gate) direkt till ett flygplan, eller en hamnterminal med ett fartyg
 Tandbrygga – en fast tandprotes som sätts in istället för en tand
 Wheatstones brygga – en användning av bryggkopplingen
 Wien-brygga – en speciell typ av sinusoscillator

Se även
 Ölbryggning
 Kaffebryggare